Paven (o pavana) – danza diffusa tra il XVI e il XVIII secolo
Johan Edward Pavén (1886-1962) – architetto finlandese
Jalo Toivo Pavén (1890-1962) – architetto finlandese
Jarno Pavén (1993) – giocatore finlandese di hockey su ghiaccio